Negrea se poate referi la:

 Negrea - localitate din județul Galați, România
 Negrea - comună din raionul Hîncești, Republica Moldova
 Râul Negrea
 Mănăstirea Negrea

Altele 
 Râul Negreasca

Vezi și 
 Negru (nume)
 Negrea (nume de familie)
 Negreni (dezambiguizare)
 Negrești (dezambiguizare)
 Negrilești (dezambiguizare)

Toponime românești